Alberta "Bety" Cariño Trujillo era la directora de CACTUS (Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos) una organización comunitaria en Oaxaca, México.

Fue asesinada el 27 de abril de 2010, cuando los paramilitares emboscaron a una caravana en su camino a la comunidad indígena autónomo de San Juan Copala. La caravana, incluidos los observadores de derechos humanos locales e internacionales, estuvo entregando alimentos a la comunidad que ha estado bajo un bloqueo de los paramilitares aliados con el gobierno del estado [1]. En el ataque murió también Jyri Jaakkola, un activista de derechos humanos de Finlandia, y más de diez personas resultaron heridas.

Cariño era mixteca y una defensora de la soberanía alimentaria, el manejo del agua, conservación de suelos y el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas en México. Como parte de su trabajo con CACTUS, trabajó para organizar los colectivos de mujeres en el norte de Oaxaca. Fue uno de los líderes de CACTUS obligados a huir temporalmente Oaxaca en diciembre de 2006, después de la represión gubernamental en respuesta a las protestas de 2006 en Oaxaca.

Referencias

Enlaces externos 

Mexicanas
Activistas por los derechos humanos de México
Activistas asesinados